Russell House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Russell House (Arkansas), ID-Nr. 82000852
 Russell House (Massachusetts), ID-Nr. 82004808
 Russell House (Pennsylvania), ID-Nr. 79002165
 Russell House (South Carolina), ID-Nr. 83004549
 Russell House (Washington), ID-Nr. 77001349